Sheridan County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sheridan County, Kansas
 Sheridan County, Montana
 Sheridan County, Nebraska
 Sheridan County, North Dakota
 Sheridan County, Wyoming